Моту-Ити:
 Моту-Ити (Маркизские острова)
 Моту-Ити (Остров Пасхи)